BBC může znamenat:

Zkratku společnosti:
BBC – britská rozhlasová, později i televizní společnost.
Biwako Broadcasting Co., Ltd. – televizní stanice v prefektuře Šiga, Japonsko.
Brown, Boveri & Cie. – švýcarská energotechnická a elektrotechnická společnost, nyní Asea Brown Boveri (ABB).

V informatice:
BBC Micro – jeden z prvních osobních počítačů.
BBCode – značkovací jazyk běžně používaný na diskusních fórech.
LNX-BBC – linuxovou distribuci.

BBC Sessions – název mnoha hudebních alb [rozcestník]
Live at the BBC – název mnoha hudebních alb [rozcestník]

Zkratky